El nombre de Álvar Pérez puede designar a los siguientes individuos:

 Álvar Pérez de Castro (m. 1384). Conde de Arraiolos y de Viana y primer condestable de Portugal.
 Álvar Pérez de Guzmán (c.1365-1394). Señor de Gibraleón y otras villas. Fue almirante de Castila y adelantado mayor de la frontera de Andalucía.
 Álvar Pérez Osorio (c.1430-1471). II conde de Trastámara y I marqués de Astorga.